Joaquín Sierra puede referirse a:
 Joaquín Sierra y Ponzano, grabador en madera español del siglo XIX. 
 Joaquín Sierra Vallejo, más conocido como «Quino», futbolista español.